Wesley Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wesley Methodist Church (Kentucky), ID-Nr. 87000179
 Wesley Methodist Church (Massachusetts), ID-Nr. 83000588
 Wesley Methodist Church (South Carolina), ID-Nr. 08001398

Siehe auch:
 Wesleyan Methodist Church